EWoK – Encyklopedia wiedzy o książce
 Ewoki – inteligentna rasa z uniwersum Gwiezdnych wojen zamieszkująca księżyc planety Endor